syrena – istota mitologiczna
 syrena – urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej

Tytuły dzieł 
 Syrena – film czechosłowacki z 1947 roku
 Syreny – film amerykański z 1990 roku
 Syrena – powieść Grahama Mastertona z opublikowana w 2001 roku
 Syrena – film amerykański z 2001 roku
 Syrena – film chińsko-hongkoński z 2016 roku
 Syrena – film amerykański z 2016 roku
 Syrena – amerykański serial stacji Freeform emitowany od 2018 roku

Inne 
 syrena morska – ssak morski, jedyny przedstawiciel rodzaju syrena (Hydrodamalis) należącego do rzędu brzegowców (Sirenia) (dawniej zwanego syrenami)
 Syrena – polski samochód produkowany w latach 1957-1983 przez FSO i FSM
 Syrena 110 – prototyp polskiego samochodu
 Syrena Sport – prototyp polskiego samochodu
 Fabryka Samochodów Osobowych „Syrena” w Kutnie – polski producent samochodów
 Syrena – odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 Teatr Syrena – teatr w Warszawie
 Syrena – herb Warszawy, zobacz też: warszawska Syrenka
 Syrena – zespół filmowy
 Syrena – dystrybutor filmowy
 Syrena – Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łukowie
 Syrena Rekord – firma fonograficzna działająca na ziemiach polskich (później jako Syrena-Electro)
 Syrena – warszawski skłot

Zobacz też 
 Syrenka
 „Sirène” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Sirène – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej
 „Sirène” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Sirène – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej